Phobya Nano-g 12 är en Phobya-produkt som är känd för att vara tyst och lämpad för radiatorkylning inom datorkylning.

Teknisk specifikation 

Phobya-fläktarna började tillverkas år 2010 och tog andelar på marknaden som visade att de hade en plats på datormarknaden med sin unika design, sin kvalitet och sitt nytänkande.

Se även 
Dator
Persondator
Fläkt

Externa länkar
Officiell webbplats

Datorteknik